Sezon (1959/1960) był 57. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Csepel SC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Újpesti Dózsa SC. Tytuł króla strzelców zdobył Flórián Albert, który w barwach Ferencvárosi TC strzelił 27 goli.

Uczestnicy

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1959 w piłce nożnej
1960 w piłce nożnej